Либия, Либия, Либия (), се нарича националният химн на Либия.

Текст 

Национални символи на Либия
Либия
Либийска музика